Раудоне

 Раудоне — местечко в в Юрбаркском районе Литвы.
 Раудоне — деревня в Швянчёнского районе Литвы.